Peter Gorny ist der Name folgender Personen:

* Peter Gorny (Informatiker) (Peter Hanns Gorny; 1935–2019), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Peter Gorny (Ruderer) (* 1941), deutscher Ruderer